Sixpence peut faire référence à :
 , pièce de monnaie britannique ;
 , pièce de monnaie irlandaise ;
 , pièce de monnaie australienne ;
 Synonyme de  Casquette plate ;
 Sixpence None the Richer, groupe de rock américain.